Минка Стоянова Сюлемезова е българска актриса.

Родена е в село Веселиново, Ямболско на 18 ноември 1933 г.

Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" през 1957 със специалност актьорско майсторство.

Работила в Драматичен театър „Боян Дановски“ Перник (1960-1964), Народен театър за младежта (1964-1967), театър Сълза и смях (1967-1979).

Член на САБ (1959).

Театрални роли 
 „Блокада“ (Камен Зидаров) – Елка
 „Конникът без глава“ (Майн Рид) – Луиза
 „Златното ключе“ (Лев Толстой)

Телевизионен театър 
 „История на бъдещето“ (1972), 2 серии

Филмография

Външни препратки 
  
  Минка Сюлемезова в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Хора от област Ямбол
Починали в София